

Persone 
 Hiroyuki Usui (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese, di ruolo attaccante
 Kōhei Usui (1979) – ex calciatore giapponese, di ruolo difensore
 Mikao Usui (1865-1926) – giapponese, fondatore della disciplina reiki
 Yoshito Usui (1958-2009) – fumettista giapponese (mangaka)

Altro
 24984 Usui – asteroide della fascia principale